Спринг Вали има више значења:
 Спринг Вали (Аризона)
 Спринг Вали (округ Лејк, Калифорнија)
 Спринг Вали (Невада)
 Спринг Вали (Илиноис)
 Спринг Вали (Њујорк)
 Спринг Вали (Висконсин)
 Спринг Вали (Кентаки)
 Спринг Вали (Минесота)
 Спринг Вали (Охајо)